А́йрис:
 Айрис — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Айрис — девятый названый тропический циклон и пятый ураган атлантического сезона ураганов 1995 года.
 Айрис — биографическая драма 2001 года о жизни романистки Айрис Мёрдок.
 Айрис Мёрдок (1919—1999) — английская писательница и философ.
 Айрис (род. 1995) — бельгийская певица.
 Айрис, Рене (род. 1991) — австралийская модель, профессиональная танцовщица, королева красоты.
 Айрис Гейнсборо — персонаж Final Fantasy VII и Advent Children, происходит из расы Древних (Cetra).
 Айрис Уэст Аллен — персонаж вселенной DC.

См. также 
 Ирис